И́горь Васи́льевич Кондратю́к (; род. , с. Пригорье Высокопольского района Херсонской области) — украинский телеведущий и продюсер, шоумен.

Биография

Ранние годы 
Родился 14 марта 1962 года в Херсонской области. В школе работал помощником комбайнёра. С золотой медалью в 1979 году окончил Каланчакскую среднюю школу № 1.

В 1984 году окончил физический факультет Киевского национального университета им. Тараса Шевченко (специализация — оптика твёрдого тела). После окончания вуза работал научным сотрудником отдела молекулярной биофизики Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины.

Карьера 
С 1985 года — член телевизионного клуба «Что? Где? Когда?».

С 1991 года работает на ТВ. Редактор, шоумен по работе с публикой и помощник ведущего в программах «Любовь с первого взгляда» и «Брейн-ринг» телеканала «Останкино» (Москва). Потом был соорганизатором и ведущим матчей из «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг» звёзд Украины, Белоруссии и России на УТ-1.

В 1992—1994 годах вёл телеигру «5+1» на канале УТ-3, в 1995—1996 годах. — телеигру «Программа передач на завтра» (телеканал УТ-1).

в 1996 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук.

В 1997—2000 годах был соавтором и ведущим программы «Игрушки для улицы» на «31 канале» (Москва).

С 1999 по 2019 год — соавтор, продюсер и ведущий программы «Караоке на майдане» (телеканалы «Интер», «1+1», СТБ), а в 2006 году вёл программу «Караоке на Арбате» на российском телеканале ТВ Центр.

В 2001—2006 годах был ведущим и главным редактором телепрограммы «Интеллект-шоу LG „Эврика!“» на «Интере».

В 2003—2008 годах был продюсером и соавтором программы «Шанс».

В 2006 году был продюсером проекта «Звёздный дуэт» на Интере, в 2007 — автором и продюсером программы «Американський шанс» на 1+1, съёмки которой происходили в США.

С 2009 года по 2017 год — постоянный судья в конкурсе «У Украины есть талант».

С 2010 по 2015 и с 2019 год — судья песенного шоу «X-Фактор».

С 21 сентября 2020 года — ведущий ток-шоу «Кондратюк в понедельник» на 5 канале.

Продюсировал Виталия Козловского, Александра Воевуцкого, Наталью Валевскую, Павла Табакова, Инну Воронову,  и группу «Авиатор» (совместно с Юрием Никитиным). На сегодняшний день не занимается продюсированием.

Личная жизнь 
Женат на Александре Городецкой (в прошлом бухгалтер, сейчас финансовый директор), есть трое детей: Сергей Кондратюк — работал администратором в проекте «Танцую для тебя», Данила Кондратюк и Полина Кондратюк.

Награды и премии 
Обладатель командного приза «Хрустальная сова» клуба «Что? Где? Когда?» в составе команды Андрея Козлова.

Обладатель награды международного конкурса «Фавориты Успеха — 2005» в номинации «Ведущий шоу-программ года».

Владелец шести наград «Телетриумф»:
 «Караоке на Майдані» — лучшая музыкальная программа (2003, 2008);
 «Эврика!» — лучшая программа для детей (2003);
 «ШАНС» — лучшая развлекательная программа (2004, 2006).

Примечания 

Выпускники физического факультета Киевского университета
Игроки «Что? Где? Когда?»
Кандидаты биологических наук
Обладатели «Хрустальной совы»
Брэйн-ринг